Ciacci ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ciacci, auch Little Tony (1941–2013), san-marinesischer Rock-’n’-Roll-Sänger und Schauspieler
 Matteo Ciacci (* 1990), san-marinesischer Politiker
 Nicola Ciacci (* 1982), san-marinesischer Fußballspieler